The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society ist der Titel folgender Werke:

 Deine Juliet (Buch), ein Briefroman von Mary Ann Shaffer (Originaltitel) 
 Deine Juliet, eine Verfilmung des Romans von Mike Newell (2018, Originaltitel)